Sinope (Turquia) - cidade turca;
 Sinope (província) - província turca;
 Sinope (mitologia) - personagem mitológica;
 Sinope (satélite) - satélite natural de Júpiter;

Ver também
Sinop (desambiguação)